Строганова Татьяна Александровна (7 августа 1956, Москва) — доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой возрастной психофизиологии факультета клинической и специальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета, руководитель Центра нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр) МГППУ.

Биография 
Окончила биологический факультет МГУ.

1978—1988 гг. — младший научный сотрудник Института мозга АМН СССР

1988 г. — защитила кандидатскую диссертацию.

1988—2003 гг. — старший научный сотрудник Научно-исследовательского института мозга РАМН.

С 1998 г. — профессор, заведующая кафедрой возрастной психофизиологии Московского городского психолого-педагогического университета; приглашенный профессор Российского общества клинической нейрофизиологии.

2002 г. — защитила докторскую диссертацию «Ритмы ЭЭГ и развитие процессов контроля внимания у младенцев»

С 2008 г. — директор Центра нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центра) Московского городского психолого-педагогического университета.

Член Международного общества изучения развития поведения (International Society for the Study of Behavioral Development) и Российского общества нейрокогнитивных исследований. Член редакционной коллегии журнала «Экспериментальная психология».

Научная деятельность 
Т. А. Строганова руководит Центром нейрокогнитивных исследований МГППУ, который оборудован первой в России системой регистрации магнитоэнцефалограммы (МЭГ). Центр проводит изучение мозговых процессов, лежащих в основе когнитивных функций восприятия, внимания и речи в норме и при различных патологиях, а также работает над развитием методов нейроимиджинга (нейровизуализации).

Т. А. Строганова руководила (совместно с Ю. В. Обуховым) проектом по методологии трехмерного картирования электрической активности мозга в пространстве и времени, разработав новую методику непараметрического анализа сигналов трехмерной ЭЭГ. Также в сферу её научных интересов входит комплексное применение различных методов диагностики, в частности, картирование речевых зон коры мозга человека с помощью корегистрации МРТ и МЭГ.

Ряд её работ посвящён разработке и внедрению методов МЭГ в диагностику нарушений функций мозга и их восстановления в ходе лечения и/или коррекции в нейрохирургической клинике, в том числе локализации источников эпилептической активности с применением МЭГ.

Т. А. Строганова исследует нейрофизиологические особенности базовых психических функций при синдроме аутизма. Под её руководством выполнены исследования «Вызванная активность мозга при восприятии иллюзорного контура у детей раннего возраста в норме и при раннем детском аутизме» и «Ранние нейропсихологические маркеры аутизма: особенности зрительного внимания и ритмов ЭЭГ».

Преподавательская деятельность 
Читает курс «Психобиология и психофизиология развития» в МГППУ; руководит ознакомительным практикумом «Основы психофизиологического эксперимента с применением метода МЭГ» НИУ «Высшая школа экономики» (на базе МЭГ-центра МГППУ).

Основные публикации 
<li>Stroganova T.A., Tcetlin M.M. Psychophysiological study of temperament in infants suffered early visual deprivation. Human Physiology 1998;24(3): 27-33.
<li>Строганова Т. А., Орехова Е. В. Психофизиология индивидуальных различий в младенчестве: современное состояние проблемы // Вопросы психологии. — 1998. — № 1. — С. 124—146.
3.<li>Stroganova T.A., Orekhova E.V., Posikera I.N. Externally and internally controlled attention in infants: an EEG study. International Journal of Psychophysiology 1998; 30:339-351.
<li>Stroganova T.A., Orekhova E.V., Posikera I.N. EEG alpha rhythm in infants. Clinical Neurophysiology 1999; 10: 997—1012.
<li>Stroganova T.A., Tcetlin M.M. The biological basis of temperamental individual differences in infants over the second half-year of life. Human Physiology 1999; 4: 36-50.
<li>Orekhova E.V., Stroganova T.A., Posikera I.N. Theta synchronization during sustained anticipatory attention in infants over the second half of the first year of life. International Journal of Psychophysiology 1999; 32: 151—172.
<li>Orekhova E.V., Stroganova T.A., Posikera I.N. Alpha activity as an index of cortical inhibition during sustained internally controlled attention in infants. Clinical Neurophysiology 2001; 112:740-749.
<li>Orekhova E.V., Stroganova T.A., Posikera I.N., Malykh S.B. Heritability and «environmentability» of electroencephalogram in infants: The twin study. Psychophysiology 2003; 40: 727—741.
<li>Stroganova T.A., Pushina N.P., Orekhova E.V. Developmental and Individual differences in delayed response task performance in infant twins. Journal of Higher Nervous Activity 2004; 54: 340—351.
<li>Stroganova T.A., Pushina N.P., Orekhova E.V., Posikera I.N., Tsetlin M.M. The individual differences in hand preference in infancy. Human Physiology 2004; 30: 20-30.
<li>Morozov A.A., Obukhov Yu.V., Stroganova T.A., Tsetlin M.M., Orekhova E.V. The Search of the Regularity in the Spatio-Temporal Dynamics of the Human Visual Cortex Oscillations. Pattern Recognition and Image Analysis 2005; 15(3):1-3.
<li>Orekhova E.V., Stroganova T.A., Posikera I.N., Elam M. EEG theta rhythm in infants and preschool children. Clin Neurophysiol 2006;117:1047-1062
<li>Stroganova T.A., Orekhova E.V. EEG and Infant States. In: M.de Haan (Ed.) Infant EEG and Event-Related Potentials. Psychology Press, 2007.
<li>Orekhova E.V., Stroganova T.A., Nygren G., Tsetlin M.M., Posikera I.N., Gillberg C., Elam M. Excess of high frequency EEG oscillations in boys with autism. Biological Psychiatry 2007;62(9):1022-9.
<li>Stroganova T.A., Orekhova E.V., Prokofyev A.O., Posikera I.N., Morozov A.A., Obukhov Y.V., Morozov V.A. Inverted event-related potentials response to illusory contour in boys with autism. Neuroreport 2007;18(9):931-935.
<li>Stroganova T.A., Nygren G., Orekhova E.V., Tsetlin M.M., Posikera I.N., Gillberg C., Elam M. Abnormal EEG lateralization in boys with autism. Clinical Neurophysiology 2007;118(8):1842-1854.
<li>Orekhova E.V., Stroganova T.A., Prokofyev A.O., Nygren G., Gillberg C., Elam M. Sensory gating in young children with autism: relation to age, IQ, and EEG gamma oscillations. Neurosci Lett 2008;434(2):218-223.

Интересные факты 
 Т. А. Строганова является одной из самых известных российских нейропсихологов за рубежом (её индекс Хирша равен 18).

Примечания

Ссылки 
 Центр нейрокогнитивных исследований
 Видео открытой лекции Т. А. Строгановой «Принципы магнитоэнцефалографии»
 «Законы восприятия»: выступление Т. А. Строгановой в программе «Наука 2.0». Часть 1 и Часть 2
 «Работа мозга»: выступление Т. А. Строгановой в программе «Наука 2.0».
 Видео публичной лекции Т. А. Строгановой «Ребенок: развитие, обучение и аутизм»